Gunderloch bezeichnet:

 das Weingut Gunderloch in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Nackenheim

Gunderloch ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Baptiste und Klärchen Gunderloch, fiktive Figuren aus Carl Zuckmayers Lustspiel „Der fröhliche Weinberg“
 Rudolf Gunderloch (1885–1962), deutscher Generalstabsarzt